Борис Карабаевич Супиханов (род. 28 июля 1954, Старобельск Луганской области) — министр агропромышленной политики Украины с 23 апреля 1998 по 15 июля 1999 года.

Биография 
Родился 28 июля 1954 (г. Старобельск Луганской области).

Образование: Ворошиловоградский сельскохозяйственный институт (1976), «Экономика и организация сельского хозяйства, экономист-организатор».

Доктор экономических наук. Кандидатская диссертация «Ценовой механизм АПК Украины в условиях перехода к рынку» (1997), докторская диссертация «Развитие рынков аграрной продукции» (2010).

 1976—1977 — экономист колхоза имени Мичурина, старший экономист Старобельского районного управления сельского хозяйства.
 1977—1978 — служба в рядах Красной Армии.
 1979—1981 — главный экономист — начальник отдела Беловодского районного управления сельского хозяйства.
 1981—1983 — директор Новоалександровского конного завода Беловодского района.
 1983—1986 — начальник управления сельского хозяйства Беловодского района.
 1986—1987 — председатель Беловодского районного агропромышленного объединения.
 1987—1990 — первый заместитель председателя — начальник отдела агропромышленного комитета Ворошиловградской области.
 1991—1992 — начальник управления сельского хозяйства Луганского облисполкома.
 1992—1994 — заместитель председателя Луганской областной государственной администрации.
 1994—1995 — начальник отдела — заместитель директора Луганского филиала АБ «Брокбизнесбанк».
 1995—1997 — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Украины.
 1997—1998 — первый заместитель министра агропромышленной политики Украины.
 1998—1999 — министр агропромышленной политики Украины.
 Июль — декабрь 1999 — помощник Премьер-министра Украины.
 2000—2001 — начальник Главного управления, помощник руководителя группы Государственной налоговой администрации.
 2001—2004 — советник Премьер-министра Украины по вопросам сельского хозяйства.
 2004—2005 — начальник Главной государственной инспекции по карантину растений Министерства аграрной политики Украины.
 2006—2008 — первый заместитель министра аграрной политики Украины.
 2008—2010 — заместитель министра аграрной политики Украины.

Награды 
Орден «За заслуги» III степени (2004). Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (1997). Почётная грамота Кабинета Министров Украины (2004).

Командор ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (4 ноября 1998 года, Литва).

Примечания 

Министры Украины
Министры аграрной политики Украины